|-
| 86501 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86502 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86503 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86504 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86505 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86506 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86507 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86508 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86509 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86510 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86511 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86512 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86513 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86514 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86515 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86516 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86517 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86518 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86519 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86520 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86521 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86522 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86523 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86524 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86525 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86526 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86527 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86528 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86529 - || || 28 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86530 - || || 28 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86531 - || || 28 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86532 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86533 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86534 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86535 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86536 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86537 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86538 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86539 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86540 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86541 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86542 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86543 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86544 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86545 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86546 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86547 - || || 28 de febrer, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 86548 - || || 27 de febrer, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 86549 - || 2000 EG || 2 de març, 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 86550 - || || 3 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86551 - || || 4 de març, 2000 || Lake Tekapo || N. Brady
|-
| 86552 - || || 2 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 86553 - || || 3 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86554 - || || 3 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86555 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86556 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86557 - || || 3 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 86558 - || || 3 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86559 - || || 13 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86560 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86561 - || || 8 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 86562 - || || 8 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 86563 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86564 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86565 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86566 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86567 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86568 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86569 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86570 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86571 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86572 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86573 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86574 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86575 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86576 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86577 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86578 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86579 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86580 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86581 - || || 10 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 86582 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86583 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86584 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86585 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86586 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86587 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86588 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86589 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86590 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86591 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86592 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86593 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86594 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86595 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86596 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86597 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86598 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86599 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86600 - || || 11 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
6